L'espressione Eastern Conference può riferirsi a diverse divisioni all'interno delle leghe sportive professionistiche nordamericane:

Eastern Conference, nella National Basketball Association
Eastern Conference, nella Women's National Basketball Association
Eastern Conference, nella National Hockey League
Eastern Conference, nella Major League Soccer
Eastern Conference nella NCAA Division II, oggi conosciuta come Northeast Ten Conference